In matematica, per metodo di Lagrange ci si può riferire a:
Metodo dei moltiplicatori di Lagrange – una strategia per la ricerca di massimi e minimi di una funzione soggetta a vincoli di frontiera.
Metodo delle variazioni delle costanti – una procedura per la soluzione di equazioni differenziali lineari ordinarie.
Metodo delle secanti – una procedura di calcolo delle soluzioni approssimate di una funzione.